Con il nome di Villa Valmarana ci si riferisce a varie ville venete, prevalentemente localizzate nella provincia di Vicenza, appartenute o appartenenti alla famiglia Valmarana, in particolare:
 Villa Valmarana (Vigardolo), a Vigardolo di Monticello Conte Otto, progettata nel 1542 da Andrea Palladio
 Villa Valmarana (Lisiera), a Lisiera di Bolzano Vicentino, progettata nel 1563 circa da Andrea Palladio
 Villa Almerico Capra detta la Rotonda, a Vicenza, progettata da Andrea Palladio, chiamata talvolta Villa Valmarana
 Villa Valmarana "Ai Nani", a Vicenza, con affreschi dei Tiepolo
 Barchesse di villa Valmarana, a Mira, lungo la Riviera del Brenta
 Villa Valmarana Morosini, ad Altavilla Vicentina, 1724, di Francesco Muttoni
 Villa Valmanara, a Saonara